Ахмад Абдул Маджид аль-Убайдат (;род. 18 ноября 1938, Ирбид, — иорданский государственный деятель, премьер-министр и министр обороны Иордании с 10 января 1984 года по 4 апреля 1985 года.

Родился на севере страны, окончил среднюю школу в Наблусе (Западный берег р. Иордан). В течение 1957 года работал учителем, затем продолжил учёбу в Багдадском университете. В 1961 году стал бакалавром права и с 1962 года более 20 лет работал в системе МВД, пройдя путь от старшего лейтенанта до генерала.

С 1964 года — в управлении общей разведки Иордании. В 1974 году в звании генерал-лейтенанта был назначен Директором управления общей разведки. С апреля 1982 года по 10 января 1984 года — министр внутренних дел Иордании.

10 января 1984 — 4 апреля 1985 — премьер-министр и министр обороны Иордании.

С 1984 года — член сената, c 1985 — атторней и консультант от своей частной фирмы, член многих общественных организаций.

В мае 2011-го года возглавил оппозиционный Национальный фронт реформ, в который вошли Демократическая Народная партия (Hashd), коммунистическая партия, Народная партия Единства, Исламский Фронт Действия, Прогрессивная партия «Баас», Социалистическая партия, «Нация и Движение» левых социалистов, а также ряд профессиональных ассоциаций и ведущих профсоюзов, женские и молодёжные организации.

Примечания 

Министры обороны Иордании
Министры внутренних дел Иордании
Премьер-министры Иордании
Родившиеся в 1938 году
Выпускники Багдадского университета